Ijuí kan syfta på:

Brasilien 

 Ijuí (kommun), Rio Grande do Sul, 
 Ijuí (ort), Rio Grande do Sul,